Годао 109 (109国道, G109) — китайская автодорога общенационального значения Пекин — Лхаса, дорога известна как Цинхай-Тибетское шоссе. Общая длина дороги составляет 3901 км.

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая